AP5Z1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 807 амінокислот, а молекулярна маса — 88 605.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, пошкодження ДНК, репарація ДНК, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки